Забриски-пойнт:
 Забриски-Пойнт — местность в восточной части Долины Смерти (США), является частью Амаргосского горного хребта.
 Забриски-пойнт (фильм) — американский кинофильм режиссёра Микеланджело Антониони, один из центральных фильмов культуры хиппи.
  — музыкальный альбом с саундтреком одноимённого фильма, вышедший в январе 1970 года.
  — французская панк-рок-группа из города Нант, сформированная в 1992 году.

См. также 
 Забриски
 Забриски Rider